

Geografia
 Braska, comune del Marocco nella Provincia di Khouribga

Musica
 Braskà, gruppo musicale Ska trentino

Videogame
 Braska, personaggio di Final Fantasy X